Miacis (Мијакис — „мали шиљак”) је изумрли род плаценталних сисара из кладуса Carnivoraformes, који је у периоду од раног до средњег еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Опис 
Врста Miacis parvivorus је у просјеку достизала дужину око 30 cm. Ова врста је у поређењу са представницима реда звијери посједовала неке примитивне карактеристике, као што су ниска лобања са 44 зуба у вилицама (гдје су неки зуби били краћи од други зуба), дуго и витко тијело са дугим репом, и кратким ногама са по пет прстију на својим стопалима. Зубна формула код ове врсте је . Оштре канџе код ове врсте су се могле увлачити. Зглобови и кости удова ове врсте су били савитљиви, снажни и покретни, и омогућавали су јој да се пење по дрвећу. Са својим дугим репом се служила као кормилом приликом скакања са гране на грану. Предњи удови код ове врсте су били краћи од задњи удова, а кукови су сличили по својој грађи и облику на кукове представника породице пси. Ова врста је имала бинокуларни вид, но он није био тако добар као код представника реда звијери. Однос величине мозга напрема димензијама тијела код врсте Miacis parvivorus је био већи у поређењу са представницима редова Hyaenodonta и Oxyaenodonta, но у поређењу са представницима реда звијери је мањи.

Понашање и палеоекологија 
Врста Miacis parvivorus је била окретни, ноћни сваштојед прилагођен пењању по дрвећу, који је у прошлости Сјеверне Америке настањивао кишне шуме. Овдје је ова врста вребала и ловила свој плијен користећи се својим осјећајем њуха и слуха. Ова врста се највјероватније хранила са глодарима, малим птицама и гмизавцима, и другим малим животињама, али се такође хранила и са јајима и воћем.

Систематика

Историја класификације 
Откако је 1872. године амерички палеонтолог Едвард Дринкер Коуп први описао род Miacis, овај род је био кориштен као "канта за смеће" гдје су различите врсте изумрли сисара биле уврштаване. Касније, те врсте сисара су препознате као засебне врсте унутар кладуса Carnivoraformes и уврштене су засебне родове, а неке су чак препознате и као изумрли представници реда Carnivora. Данас, само врста Miacis parvivorus чини овај род. Сам род Miacis је у прошлости био уврштаван као типски род изумрле породице Miacidae, а касније је препознат као представник кладуса Carnivoraformes.

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Miacis.

Временска распрострањенст рода Miacis унутар кладуса Carnivoraformes

Види још 
 Класификација сисара
 Carnivoraformes
 Miacidae

Референце

Литература 

 E. D. Cope (1880) "On the genera of the Creodonta." Proceedings of the American Philosophical Society 19:76-82
 W. B. Scott (1892.) "A revision of the North American Creodonta with notes on some genera which have been referred to that group." Proceedings of the Academy of Natural Sciences, Philadelphia 44:291-323
 O. P. Hay (1902.) "Bibliography and Catalogue of the Fossil Vertebrata of North America." Bulletin of the United States Geological Survey 179:1-868
 O. A. Peterson (1919.) "Report Upon the Material Discovered in the Upper Eocene of the Uinta Basin by Earl Douglas in the Years 1908-1909, and by O. A. Peterson in 1912." Annals of Carnegie Museum 12(2):40-168
 M. R. Thorpe (1923.) "Notes on the Bridger (Eocene) Carnivora." American Journal of Science 5(25):23-39
 C. Stock (1934) "New creodonta from the Sespe upper Eocene, California." Proceedings of the National Academy of Sciences 20(7):423-427
 W. D. Matthew (1937) "Paleocene faunas of the San Juan Basin, New Mexico." Transactions of the American Philosophical Society 30:1-510
 L. Van Valen (1967.) "New Paleocene insectivores and insectivore classification." Bulletin of the American Museum of Natural History 135(5):217-284
 C. L. Gazin (1976.) "Mammalian Faunal Zones of the Bridger Middle Eocene." Smithsonian Contributions to Paleobiology 26:1-25
 
 J. J. Hooker (1986.) "Mammals from the Bartonian (middle/late Eocene) of the Hampshire Basin, southern England." Bulletin of the British Museum (Natural History) 39(4):191-478
 X. Wang and R. H. Tedford (1994.) "Basicranial anatomy and phylogeny of primitive canids and closely related miacids (Carnivora, Mammalia)." American Museum Novitates 3092
 
 

†
Изумрли сисари Северне Америке